Le  Nicholas Rush est un des personnages principaux de la série Stargate Universe, produite par la MGM et Syfy, une science-fiction dramatique présentant une équipe internationale incapable de retourner sur la Terre après une évacuation d'urgence vers le vaisseau ancien Destinée, qui voyage dans une zone très lointaine de l'Univers.

Le  Rush est interprété par l'acteur écossais Robert Carlyle. Ce dernier, d'abord sceptique à l'égard de la série, a finalement été intéressé par le caractère spécial du personnage.
Le  Rush est un savant dont le seul but est de trouver la solution à l'énigme du neuvième chevron de la porte des étoiles. C'est par sa faute que le personnel de la base Icare évacue vers le vaisseau Destinée lors de l'attaque de celle-ci.

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, il ne sera pas le chef de la base Icare, qui est dirigée par le colonel Everett Young et avec qui les relations sont tendues, il tentera à plusieurs reprises de reverser l'autorité du colonel Everett Young, mais ses tentatives échouent.
Il se consacre depuis le décès de sa femme à l'étude de la théorie du neuvième chevron.

Références 

Rush, Nicholas